Duomo di San Nicola di Bari  – duomo a Castelmola
 Duomo di San Nicola di Bari  – duomo a Gangi
 Duomo di San Nicola di Bari  – duomo a Melilli
 Duomo di San Nicola di Bari  – duomo a Termini Imerese

 Duomo di San Nicola  – Chiesa di San Nicola (Pisino)